Oster může znamenat:

 Oster (řeka) — řeka v Černihivské oblasti na Ukrajině, přítok Děsny
 Oster (město) — město v Černihivské oblasti na Ukrajině

Související články 
 Osťor